SRU é a sigla usada em Portugal para designar as Sociedades de Reabilitação Urbana criadas para requalificar e revalorizar as zonas antigas das grandes cidades.

A sigla SRU pode ser:

 Baixa Pombalina SRU – Baixa Pombalina Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., em Lisboa
 Lisboa Ocidental, SRU - Lisboa Ocidental, Sociedade de Reabilitação Urbana, E.M., em Lisboa
 Porto Vivo, SRU – Porto Vivo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense, S.A., no Porto
 SRU Oriental – SRU Oriental, Sociedade de Reabilitação Urbana, E. M., em Lisboa

Desambiguação